Con l'espressione anni dieci si intende il secondo decennio di ogni secolo, anche se ci riferisce in particolare a:
Anni dieci – gli anni dieci del XIX secolo
Anni dieci – gli anni dieci del XX secolo
Anni dieci – gli anni dieci del XXI secolo